Pálfy József (1812–1869) evangélikus lelkész
Pálfy József (1864–1934) festőművész
Pálfy József (1874–1944) jogász, 1934–1942 között Szeged polgármestere
Pálfy József (1922–2001) újságíró
Pálfy József (1962) geológus